Slup kan syfta på:
 Slup – en segelbåt med en mast

Geografi

Kosovo 

 Slup (samhälle),

Polen 

 Słup (ort i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap), Powiat działdowski, 
 Słup (ort i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat jaworski), 
 Słup (berg), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat kłodzki,

Tjeckien 

 Slup (ort), Södra Mähren, 

Robotskapade Polenförgreningar